

Physique 
 Lumière, phénomène physique
 Spectre visible, domaine du spectre électromagnétique perçu par le système visuel humain
 Lumière noire, désigne les rayonnements ultraviolets
 Lumière polarisée, rayonnement lumineux dont la vibration est orientée dans l'espace
 Lumière artistique, pratique artistique de l'éclairage
 Lumière solaire, rayonnement, de caractéristiques particulières, émis par le soleil
 Année-lumière, unité de distance utilisée en astronomie

Sens dérivés 
Une « lumière » est, par métaphore, une petite ouverture dans un objet :
 lumière, espace intérieur d’un conduit biologique, par exemple l’intestin ;
 lumière ou trou oblong, ouverture réalisée dans une pièce mécanique ;
 lumière, ouverture réalisée dans une arme à feu.

Dans la langue littéraire, les « lumières » sont les connaissances.
 Lumières, un mouvement intellectuel valorisant le savoir au-dessus d'autres rapports humains, né au milieu du  ;
 siècle des Lumières, la période pendant laquelle ce mouvement était à la mode.

Patronyme 

 Antoine Lumière, entrepreneur lyonnais et père d'Auguste et Louis Lumière ;
 Auguste et Louis Lumière, inventeurs et industriels lyonnais qui ont profondément marqué l'histoire de la photographie et l'histoire du cinéma ;
 Auguste Lumière ;
 Louis Lumière ;
 Henri Lumière (1897-1971), aviateur et industriel français ;
 Jean Lumière (1895-1979), chanteur français ;
 Mickaël Lumière (1996-), acteur français.

Toponymie 

 Lumières, village de la commune française de Goult dans le Vaucluse ;
 Côte de Lumière ;
 Lumière, immeuble de bureaux à Paris, construit en 1996.

Œuvres

Cinéma 
 Lumière, court-métrage du réalisateur Paul Paviot, sorti en 1953 ;
 Lumière, documentaire du réalisateur Marc Allégret, sorti en 1968 ;
 Lumière, film français de Jeanne Moreau en 1976 ;
 Lumière, documentaire autrichien réalisé par Peter Arthur Straubinger, sorti en 2010 ;
 Lumière d'été, film français réalisé par Jean Grémillon en 1943 ;
 Lumière ! L'aventure commence, film documentaire français réalisé par Thierry Frémaux en 2016 ;

Musique 
 Lumières, chanson et album de Gérard Manset, sortis en 1984 ;
 Lumières, album live de Liane Foly, sorti en 1994 ;
 Lumières, chanson et album de Julie Pietri, sortis en 2003 ;

Presse 
 La Lumière, publication française lancée en 1851 et interrompue en 1867 ;
 Lumière (1919-1923), revue d'avant-garde belge lancée à Anvers ;

Télévision 
 Le siècle des lumières, téléfilm en trois parties réalisé par Humberto Solás d'après le roman de Alejo Carpentier El siglo de las luces, paru en 1962.

Autres 
 Institut Lumière, association pour la conservation et la diffusion du patrimoine cinématographique, située à Lyon
 Festival Lumière, festival de cinéma organisé par l’Institut Lumière et le Grand Lyon
 Lumières de la presse internationale, ensemble de récompenses cinématographiques
 Société Lumière (ou « Société Antoine Lumière et ses fils »).
 Lumiere Technology, société d'optique.
 Lumière, personnage du film d'animation Disney La Belle et la Bête